Sare – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Osoby o nazwisku Sare:
 Bakary Saré (ur. 5 maja 1990) – piłkarz pochodzący z Wybrzeża Kości Słoniowej.
 Józef Sare (ur. 1 listopada 1850 w Chorowicach, zm. 23 marca 1929 w Krakowie) – architekt, wiceprezydent miasta Krakowa, poseł na Sejm Krajowy.
 Karl Säre, ros. Карл Яанович Сяре (ur. 2 lipca 1903 w Dorpacie, zm. po marcu 1943) – estoński komunista, I sekretarz Komunistycznej Partii (bolszewików) Estonii (1940-41), radziecki szpieg.